Abracadabra, een oude 'toverspreuk'
 Abracadabra (album van Steve Miller Band), een album van de Amerikaanse band Steve Miller Band uit 1982
 Abracadabra (nummer van Steve Miller Band), het titelnummer van dit album
 Abracadabra (ABC), een album van de Britse band ABC uit 1991
 Abracadabra (Fabian), een lied van de Belgische zanger Fabian uit 2012
 Abracadabra (1952), een Italiaanse film uit 1952
 Abracadabra (1993), een Franse film uit 1993
 Abracadabra (2017), een Spaanse film uit 2017, geregisseerd door Pablo Berger
 Abracadabra (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
 Craniella abracadabra, een sponssoort